La Confédération européenne des jeunes entrepreneurs (en anglais, European Confederation of Young Entrepreneurs - YES for Europe) est une organisation basée à Bruxelles représentant les jeunes entrepreneurs de l'Europe de moins de 40 ans. Fondée en 1988 et représentant plus de 40 000 membres, la Confédération européenne des jeunes entrepreneurs constitue la plus grande association de jeunes entrepreneurs européens et a ainsi l'honneur de représenter l'Union Européenne à certains forums internationaux tels ceux de L’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 et d'Allied for Startups. L'organisme compte un membre par pays européen qui est une association nationale représentant des entrepreneurs. Depuis 2015, l'organisation accepte dorénavant comme membres deux associations par pays au lieu d'une seule.

Historique 

Faisant suite à la ratification de l'Acte unique européen en , sept associations nationales de jeunes entrepreneurs de divers pays dont l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal se sont réunies
à Capri, en Italie, au cours de la Convention nationale de la Confindustria Giovani Imprenditori et y ont signé la «Charte internationale des jeunes entrepreneurs», la soi-disant "Charte Capri ", qui établit les principes fondamentaux de la coopération de la nouvelle organisation.

Notes et références

Articles connexes 
Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs
Alliance des jeunes entrepreneurs du G20

Liens externes 
Site officiel

Organisation européenne
Organisme fondé en 1988